Дятловка — название населённых пунктов и рек:

Белоруссия 
 Дятловка — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Дятловка — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Дятловка (река) — река в Гродненской области

Россия 
 Дятловка — деревня в Городском округе Балашиха Московской области.
 Дятловка — деревня в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Дятловка — деревня в Ершичском районе Смоленской области.
 Дятловка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Дятловка — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Дятловка — село в Советском районе.